Бунюел може да се отнася за:
 Диего Бунюел (р. 1975), френско-американски режисьор
 Луис Бунюел (1900-1983), испански режисьор
 Хуан Луис Бунюел (1934-2017), френски режисьор